Straight Outta Cashville — дебютний студійний альбом репера Young Buck. Назва платівки натякає на реліз гурту N.W.A Straight Outta Compton та неологізм, що позначає Нашвілл (рідне місто репера). Виконавчий продюсер: 50 Cent. Виконавчий співпродюсер: Sha Money XL. Альбом дебютував на 3-му місці чарту Billboard 200 з результатом у приблизно 261 тис. проданих копій за перший тиждень.

Список пісень

Примітки 
Додатковий вокал на «Let Me In» та «Black Gloves»: 50 Cent. Додатковий вокал на «Taking Hits»: Murda Rich.

Семпли 
 «Prices on My Head»
 «If You Were My Woman» у вик. Latimore
 «Bonafide Hustler»
 «If Loving You Is Wrong (I Don't Want to Be Right)» у вик. Bobby Blue Bland
 «Bang, Bang»
 «Bang, Bang» у вик. Ненсі Сінатри
 «Thou Shall»
 «Smokey Rainclouds» у вик. Андрія Виноградова
 «Black Gloves»
 «Que Protesten» у вик. Чучо Авелланет
 «Walk with Me»
 «If It's in You to Do Wrong» у вик. The Impressions

Посилання 

Дебютні альбоми 2004
Альбоми Young Buck
Англомовні музичні альбоми
Альбоми Interscope Records